Ctenochromis aff. pectoralis é uma espécie de peixe da família Cichlidae.

É endémica do Quénia.
Os seus habitats naturais são: rios.

Referências
  Hanssens, M. 2004.  Ctenochromis aff. pectoralis.   2006 IUCN Red List of Threatened Species.   Dados de 4 de Agosto de 2007.

Fauna do Quénia
Ctenochromis
Peixes descritos em 1893